Rho Fiera – nome con cui è nota comunemente il polo fieristico di Fieramilano
Rho Fiera – stazione della linea M1 della metropolitana di Milano
Rho Fiera – stazione ferroviaria